Аркинское сельское поселение — название нескольких сельских поселений России

Брянская область 
 Аркинское сельское поселение (Брянская область) — в Комаричском районе

Хабаровский край 
 Аркинское сельское поселение (Хабаровский край) — в Охотском районе.